Пархомчук — украинская фамилия. Известные носители:
 Пархомчук, Василий Васильевич (род. 1946) — учёный-физик, академик РАН.
 Пархомчук, Елена Станиславовна (род. 1966) — украинский политолог.
 Пархомчук, Ефим Онуфриевич (1912—1944) — Герой Советского Союза.